Macacu pode ser:

Botânica
 Macacu, palmeira

Geografia
 Rio Macacu
 Cachoeiras de Macacu, município fluminense

Ver também
 Macabu
 Macaco

Desambiguações de topônimos